Даньке́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Данькевич, Иван Петрович (род. 1952) — украинский политик.
 Данькевич, Константин Фёдорович (1905—1984) — советский украинский композитор, дирижёр, пианист, педагог.

См. также